«Слу́цкий гости́нец» () — строящаяся станция Зеленолужской линии Минского метрополитена, которая будет расположена на пересечении улиц Кижеватова и Корженевского. Будет являться конечной станцией Зеленолужской линии. Окончание строительства планируется не раньше 2024 года. На станции будет использованы платформенные раздвижные двери.

История строительства 

Согласно первоначальным планам, 1-я очередь должна была состоять из семи станций: «Слуцкий гостинец», «Неморшанский сад», «Аэродромная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Они должны были быть построены к 2017 году. Но затем было объявлено, что к 2017 будут построены только 4 станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». «Ковальская Слобода» по проектам будет иметь мелкое заложение, а остальные глубокое заложение (до 20 м, благодаря чему они станут самыми глубокими во всём метрополитене). Станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», а также депо планируется построить в рамках 2-й очереди после 2022 года.

Первые сообщения о проектировании 3-й линии появились ещё в 2008 году, однако только 4 января 2011 года было впервые официально сообщено о планах строительства 3-й линии.

В начале 2012 года жителям столицы было предложено самим дать названия станциям 3-й линии, однако чиновники не прислушались к ним. 10 апреля начальник «Дирекции по строительству Минского метрополитена» Павел Царун заявил в интервью «Минскому курьеру», что подготовительные работы для строительства 3-й линии должны начаться во второй половине 2012 года. В августе 2012 года на улице Кижеватова в районе будущих станций «Слуцкий гостинец» и «Неморшанский сад» специальные службы проводили изыскания грунта. 7 ноября в ряде белорусских СМИ было сообщено, что работы по 3-й линии начнутся уже в августе 2013 года.

В августе 2017 года метростроевцы приступили к инженерной подготовке территории станции. С сентября получено разрешение Госстройнадзора для сооружения этого участка.

С 2 ноября 2019 года действуют новые объезды вокруг территории строительства станции.

В феврале 2021 года пройден правый тоннель к станции от Неморшанского сада, длина 1800 м, второй тоннель закончат к декабрю.

См. также 
 Список станций Минского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 Третью линию минского метро откроют через шесть лет

Строящиеся и проектируемые станции Минского метрополитена